Márton István
 Márton István (1923–1996) zeneszerző, zongoraművész
 Márton István (?– ) filmrendező, a Munkaügyek című televíziós sorozat rendezője

hasonló nevűek
 Mándi Márton István (1760–1831) tanár, filozófus és nyelvész, a Pápai Református Kollégium felvirágoztatója.
 Marton István (1943–2015) politikus, 2006 és 2010 között Nagykanizsa polgármestere
 Marton István (1944) tőrvívó